Песанья:

 Песанья — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Песанья — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Песанья, Камилу (1867—1926) — португальский поэт.
 Песанья, Нилу (1867—1924) — бразильский государственный деятель, адвокат, седьмой президент Бразилии (1909—1910).
 Песанья де Карвальо, Орландо (1935—2010) — бразильский футболист, защитник, игрок национальной сборной Бразилии. Чемпион мира 1958.